Donald Johnston peut désigner :
 Donald Johnston (1899-1984), rameur d'aviron américain ;
 Donald Johnston (1936-2022), avocat, écrivain, enseignant et homme politique québécois.